La Dame en bleu peut désigner diverses œuvres :
 La Dame en bleu, huile sur toile (80 x 50,5 cm) de Camille Corot, peinte en 1874, conservée au musée du Louvre ;
 La Dame en bleu, roman (titre anglais inconnu) de l'auteur britannique William Le Queux, initialement publié, dans sa traduction française, en 1909 ;
 La Dame en bleu (The Laughing Lady), film dramatique musical britannique réalisé par Paul Ludwig Stein en 1946 ;
 La Dame en bleu, roman de Noëlle Châtelet publié en 1996 ;
 La Dame en bleu, roman de l'écrivain espagnol , initialement publié en 1998 sous le titre , puis traduit en français en 2009 ;
 La Dame en bleu, plus grand succès de Michel Louvain
 La Dame en bleu, tableau du peintre russe Constantin Somov, réalisé à la fin des années 1890, terminé en 1900;

Notes et références